Нуево Халиско има више значења:

 Нуево Халиско (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Халиско (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику